Anza (boete), begrip uit de Boerjatische cultuur
 Anza (Californië), plaats in Californië
 Anza (rivier), rivier in Italië
 Anza (planetoïde)
 Anza (zithouding), Japanse zithouding